Liu Jing (politicus), Chinees politicus (1944)
 Liu Jing (acteur), Chinees acteur (1963)
 Liu Jing (hardloper), Chinees hardloper (1971)
 Liu Jing (hordeloper), Chinees hardloper (1977)
 Jing Liu (architect), Chinees-Amerikaans architect (1980)
 Liu Jing (roeier), Chinees roeier (1987)
 Liu Jing (schaatsster), Chinees schaatsster (1990)
 Liu Jing (zwemster), Chinees zwemster (1990)
 Liu Jing (tafeltennisser), Chinees paralympisch sporter
 Liu Jing (boogschutter), Chinees paralympisch boogschutter